Тепантитлан има више значења:

 Тепантитлан (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепантитлан (Сантијаго Тескалсинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику